Plusieurs stades portent le terme « municipal » dans leur nom :

Voir aussi